Buddenbohm ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Buddenbohm (* 1949), deutscher Handballspieler
 Maximilian Buddenbohm (* 1966), deutscher Blogger und Buchautor